Лонгстрит, Лонг-стрит (; ) — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
Основная статья — .
 Лонгстрит, Джеймс (1821—1904) — американский генерал.
  (1790—1870) — американский юрист, министр, педагог и юморист; ректор Университета Миссисипи (1849—1856).
  (1907—2002) — американский писатель и художник.
  (1863—1962) — американский социальный адвокат, библиотекарь и газетчица, работавшая репортёром, редактором, издателем и бизнес-менеджером.

Прочее 
  — деревня в Луизиане (США).
 «» — американский телесериал (1971—1972).

См. также 
 Лонг и Стрит